

Sigle 
 World Health Organization – Organizzazione mondiale della sanità

Cinema 
 Dr. Who and the Daleks – film del 1965 diretto da Gordon Flemyng
 Who? - L'uomo dai due volti (Who?) – film britannico del 1973 diretto da Jack Gold
 Doctor Who – film del 1996 diretto da Geoffrey Sax

Codici 
 WHO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Franz Josef (Nuova Zelanda)

Informatica 
 who – comando Unix che mostra gli utenti loggati a un host

Letteratura 
 Incognita uomo (Who?) – romanzo di Algis Budrys del 1958

Musica 
 The Guess Who – gruppo rock canadese
 The Who – gruppo rock britannico
 WHO – album dell'omonimo gruppo rock britannico
 Who? – album discografico dei Tony! Toni! Toné! del 1990
 Who? – album di Gilles Apap e i Transylvanian Mountain Boys del 1994
 Who – singolo discografico di Spy C Dildog del 2003

Televisione 
 Doctor Who – serie televisiva britannica di fantascienza

Altri progetti